Кшеслав Курозвенцький:
 Кшеслав Курозвенцький ( 1392) — луцький староста (1388), каштелян сандецький (1375—1385), сандомирський (1384—1392); староста генеральний великопольський (1387—1389).
 Кшеслав Курозвенцький ( 1459) — староста краківський (1435), підкоморій сандомирський (1436—1438), каштелян віслицький (1438—1444), люблінський (1444—1459); староста генеральний великопольський (1440—1443) і малопольський (1443), староста пйотркувський і пілзненський (1448).
 Кшеслав Курозвенцький ( 1503) — куявсько-поморський єпископ (1494—1503), канцлер великий коронний (1484—1503).

Кшеслав